Selișteni, variantă toponimică a numelor proprii Seliște și / sau Săliște, se poate referi la

Localități din România 

 Selișteni - localitate din județul Mehedinți

Localități din Republica Moldova 

 Selișteni - localitate din raionul Nisporeni

Vezi și 
 Săliște (dezambiguizare)
 Seliște (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești